Als Kohärente Strahlung (engl.: coherent radiation) bezeichnet man in den Naturwissenschaften elektromagnetische Wellen, die hinsichtlich ihrer räumlichen und zeitlichen Ausbreitung eine feste Phasenbeziehung haben. Kohärente Strahlung wird von Lasern, Masern und Synchrotrons erzeugt.

Das Konzept der kohärenten Strahlung kann auch auf Teilchenströme wie z. B. einen Elektronenstrahl angewendet werden, da die Teilchen auch Wellencharakter haben, nicht aber auf einzelne Teilchen, da diese durch Wellenpakete repräsentiert werden.

In der Praxis ist eine elektromagnetische Welle nur über eine begrenzte Distanz kohärent (Kohärenzlänge).

Zur quantenmechanischen Beschreibung siehe Kohärenter Zustand.

Laserphysik